Август Вільгельм Прусський — ім'я декількох прусських принців з династії Гогенцоллернів:
 Август Вільгельм Прусський (1722—1758) — одинадцята дитина в сім'ї короля Пруссії Фрідріха Вільгельма I і його дружини Софії Доротеї Ганноверської.
 Август Вільгельм Прусський (1887–1949) — обергрупенфюрер СА.